Vertebrae е десети студиен албум на норвежката блек метъл група Enslaved. Издаден е на 29 септември 2008 г.

Награден е с Spellemannprisen наградата за най-добър норвежки метъл албум за 2008 г. Достига 49-о място в класацията Billboard Top Heatseekers.

Състав 
 Грутле Кялсон – вокали и бас
 Ивар Бьорнсон – китара
 Арве Исдал – китара
 Като Бекеволд – барабани
 Хербранд Ларсен – клавири, синтезатор

Песни

Източници 

Албуми на Инслейв
Музикални албуми от 2008 година